Van Herp est un nom propre belge qui peut faire référence à :

Variante 
Van Herpe est une variante belge.

Patronyme 

 Jacques Van Herp (1923-2004), essayiste de science-fiction belge et directeur de collection chez Marabout ;
 Willem van Herp (1614-1677), peintre baroque flamand ;
 Yvo Van Herp (1949-), footballeur belge.

Patronyme belge
Patronyme flamand